Schönebeck oder Schoenebeck steht für:
 Schönebeck (Adelsgeschlecht), altmärkische Patrizier- und Adelsfamilie
 Benedikt Schönebeck (1597–1665), deutscher Verwaltungsjurist, Kämmerer und Politiker
 Bartholomäus Schönebeck (1548–1605), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Stendal
 Christoph Schönebeck (1601–1662), deutscher Jurist und Archivar
 Jacob Schönebeck der Jüngere (1516–1579), deutscher Ratsherr, Kämmerer und Bürgermeister der Hansestadt Stendal

 Schoenebeck (Adelsgeschlecht), rheinisch-westfälisches Adelsgeschlecht
 Bernhard Constantin von Schoenebeck (1760–1835), deutscher Mediziner, Gelehrter, Bibliothekar und Autor
 Hans von Schoenebeck (1904–1944), deutscher Archäologe

Orte:
 Schönebeck (Elbe), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Kleinschönebeck, Ortsteil von Schöneiche bei Berlin, Brandenburg
 Schönebeck (Essen), Stadtteil von Essen, Nordrhein-Westfalen
 Schönebeck (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schönebeck (Bremen), Ortsteil von Bremen-Vegesack
 Schönebeck (Gumtow), Ortsteil von Gumtow im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schönebeck (Saatzig), Dorf im ehemaligen Landkreis Saatzig in Hinterpommern
 ehemaliger Landkreis Schönebeck, Sachsen-Anhalt (1990–2007)
 ehemaliger Kreis Schönebeck, Bezirk Magdeburg (1952–1990)

Gewässer:
 Schönebeck (Wupper), Zufluss der Wupper

Schönebeck oder (von) Schoenebeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Christian von Schoenebeck (1645–1718), königlich-preußischer Generalmajor und Kommandant von Kolberg
 Carl Siegemund Schönebeck (1758–1806), deutscher Cellist und Komponist
 Erich Schönebeck (1884–1982), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Eugen Schönebeck (* 1936), deutscher Maler
 Franziska Schoenebeck, deutsche Chemie-Professorin
 Fritz Schönebeck (1903–1978), deutscher Politiker (NDPD)
 Hubertus von Schoenebeck (* 1947), deutscher Pädagoge
 Martina Schönebeck (geb. Martina Töpfer; * 1948), deutsche Politikerin (PDS)
 Meinhard von Schönebeck (* um 1570; † nach 1611), kurbrandenburgischer General

Siehe auch:
 Schloss Schönebeck
 Groß Schönebeck, Ortsteil von Schorfheide, Brandenburg
 Schönebeck’sche Stiftung, deutsche Bildungsstiftung
 Schönebegk, ehemaliger Ort bei Vetschau, Brandenburg
 Schönbeck (Begriffsklärung)
 Schönnenbeck
 Schonebeck
 Schoonebeek